Онон-Борзя — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Онон-Борзинское».

География 
Село находится в юго-восточной части края, на западе района, на реках Борзя и Заречная Борзя, на расстоянии в 65 км от села Александровский Завод.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1870.

Возникло как место проживания забайкальских казаков. В 1898—1918 центр Онон-Борзинской станицы 4-го военного отделения ЗКВ.

Во время Гражданской войны в России (в Забайкалье, 1918—1920) место партизанского движения.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 342 жит..

Инфраструктура 
Жители заняты сельским хозяйством.

В селе функционируют основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Памятные знаки: в честь погибших в Великой Отечественной; в честь В. Г. Ушакова (начальник штаба партизанского отряда), в честь Я. Н. Коротаева (командующего Восточно-Забайкальским фронтом партизан). В окрестностях села находится братская могила борцов за Советскую власть.

Транспорт 
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 76К-037 «Подъезд к с. Онон-Борзя» (идентификационный номер: 76 ОП РЗ 76К-037).

Примечания

Ссылки 
Дибирдеев В. И. 

Населённые пункты Александрово-Заводского района